Список эпизодов американского комедийного телесериала «Девственница Джейн», который стартовал на The CW 13 октября 2014 года. В центре сюжета находится религиозная латиноамериканская молодая женщина, которая становится жертвой случайного искусственного оплодотворения в ходе визита к гинекологу.

Обзор сезонов 
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
!  colspan="2" rowspan="2"| Сезон
! rowspan="2"| Эпизоды
! colspan="2"| Оригинальная дата показа
|-
! Премьера сезона
! Финал сезона
|-
| scope="row" style="background:#E29D9B; color:#100; text-align:center;"| 
| [[Список эпизодов телесериала «Девственница Джейн»#Сезон 1 (2014-15)|1]]
| 22
| 13 октября 2014
| 11 мая 2015
|-
| scope="row" style="background:#E66CAB; color:#100; text-align:center;"| 
| [[Список эпизодов телесериала «Девственница Джейн»#Сезон 2 (2015-16)|2]]
| 22
| 12 октября 2015
| 16 мая 2016
|-
| scope="row" style="background:#4DA4A4; color:#100; text-align:center;"| 
| [[Список эпизодов телесериала «Девственница Джейн»#Сезон 3 (2016-17)|3]]
| 20
| 17 октября 2016
| 22 мая 2017
|-
| scope="row" style="background:#A68CB6; color:#100; text-align:center;"| 
| [[Список эпизодов телесериала «Девственница Джейн»#Сезон 4 (2017-18)|4]]
| 17
| 13 октября 2017
| 20 апреля 2018
|-
| scope="row" style="background:#FFCBA4; color:#100; text-align:center;"| 
| [[Список эпизодов телесериала «Девственница Джейн»#Сезон 5 (2019)|5]]
| 19
| 27 марта 2019
| 31 июля 2019
|}

Список серий

Сезон 1 (2014-15)

Сезон 2 (2015-16)

Сезон 3 (2016-17)

Сезон 4 (2017-18)

Сезон 5 (2019)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Девственница Джейн